Hi-fi – nazwa określająca odtwarzanie dźwięku o jakości bardzo zbliżonej do oryginału. Urządzenia elektroakustyczne oznaczone symbolem „hi-fi” zaczęły się lepiej sprzedawać.
 Hi-Fi / Nie będę Julią – album kompilacyjny grupy Wanda i Banda wydany w 1983.
 Złota kolekcja: Hi-Fi – album kompilacyjny grupy Wanda i Banda.

Uwagi

Przypisy